Johann Lindt ist der Name folgender Personen:

* Johann Lindt (Buchbinder) (1899–1977), Schweizer Buchbinder, Restaurator und Autor
 Johann Georg Lindt (1733–1795), österreichischer Bildhauer